Charmont je název nebo součást názvu více obcí ve Francii:

 Charmont (Marne) – obec v departementu Marne
 Charmont (Val-d'Oise) – obec v departementu Val-d'Oise
 Charmont-en-Beauce – obec v departementu Loiret
 Charmont-sous-Barbuise – obec v departementu Aube
 Grand-Charmont – obec v departementu Doubs
 Vieux-Charmont – obec v departementu Doubs